Mužská dvouhra BNP Paribas Open 2021 probíhala v první polovině října 2021. Do singlové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráčů, z nichž se dvanáct probojovalo z kvalifikace. V roce 2020 byl turnaj zrušen kvůli koronavirové pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl osmý hráč světa Dominic Thiem. Rakušan se však odhlásil pro dlouhodobé zranění zápěstí, kvůli němuž skrečoval úvodní zápas červnového turnaje na Mallorce. V pavouku nefigurujal žádný z předešlých vítězů turnaje.

Dvacátý nasazený Američan John Isner z turnaje před zápasem třetího kola s Italem Sinnerem odstoupil. Důvodem se stal porod jeho manželky Madison, která na svět přivedla jejich třetího společného potomka.

Poprvé v historii série Masters všichni semifinalisté figurovali mimo první světovou pětadvacítku, když z nich pouze Dimitrov už v minulosti postoupil na podobném turnaji alespoň do čtvrtfinále. 

Vítězem se stal jednadvacátý nasazený Brit Cameron Norrie, jenž ve finále zdolal gruzínskou turnajovou devětadvacítku Nikola Basilašviliho po třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně a své dosavadní kariéře si připsal po triumfu na červencovém Los Cabos Open druhé a nejcennější turnajové vítězství na okruhu ATP Tour. Stal se tak vůbec prvním Britem, který v Indian Wells triumfoval. Jednalo se o jeho šesté singlové finále roku, čímž dorovnal dosavadního lídra v této statistice Djokoviće. Zisk 1 000 bodů ho poprvé v kariéře posunul do elitní světové dvacítky na 16. místo. V rámci klasifikace pro Turnaj mistrů se ocitl na 10. příčce a jenom 160 bodů za aktuálně posledním postupovým místem, devátým Hurkaczem. Basilašvili se stal prvním gruzínským tenistou, který postoupil do finálového souboje turnaje ATP Masters 1000.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2021